Душегубица може да се отнася за:

 Горна Душегубица, село в община Кичево на Република Македония;
 Долна Душегубица, село в община Кичево на Република Македония.